kanton Villeneuve-sur-Lot-Nord
kanton Villeneuve-sur-Lot-Sud